GRG steht als Abkürzung für:

 Gerontology Research Group
 Gesetz zur Strukturreform im Gesundheitswesen, siehe Abkürzungen/Gesetze und Recht
 Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck in der Kreisstadt Fürstenfeldbruck, ist das ältere der beiden Gymnasien der Stadt
 GRG Services Group, eine deutschlandweit agierende Unternehmensgruppe im Bereich Gebäudereinigung

Abkürzung